Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Glacier (udde),

USA 

 Glacier (ort), Washington, Whatcom County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar